Суперкубок Бельгии по футболу 1992 () — 14-й розыгрыш Суперкубка Бельгии, в котором встречались чемпион страны сезона 1991/92 «Брюгге» и обладатель Кубка Бельгии 1991/92 «Антверпен». Встреча состоялась 5 августа 1992 года в Брюгге, на Олимпийском стадионе.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на goalstream.org

1992
Матчи ФК «Брюгге»
Матчи ФК «Антверпен»
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1992 году
События 5 августа
Август 1992 года
Спортивные соревнования в Брюгге